Monte Sant'Antonio – Rilievo montuoso situato nel territorio comunale di Macomer, in provincia di Nuoro
 Monte Sant'Antonio – Rilievo montuoso situato nel territorio comunale di Siligo, in provincia di Sassari